Muhammad as-Sajjid (katarski piłkarz) − katarski piłkarz
 Muhammad as-Sajjid (egipski piłkarz) − egipski piłkarz, olimpijczyk
 Muhammad as-Sajjid (bokser) − egipski bokser, olimpijczyk
 Muhammad as-Sajjid (hokeista) − egipski hokeista na trawie, olimpijczyk
 Muhammad as-Sajjid (wioślarz) − egipski wioślarz, olimpijczyk
 Muhammad as-Sajjid (lekkoatleta) − egipski lekkoatleta, olimpijczyk
 Muhammad as-Sajjid (zapaśnik) – egipski zapaśnik